Questo nome può riferirsi a:

Piazza del Gesù, a Roma;
Piazza del Gesù Nuovo, a Napoli